Kompa bezeichnet:

 Kompa (Musikrichtung), eine Musikrichtung aus Haiti, auch Konpa
 Gōkon, Kuppeltreffen in Japan
 Kompa (Benin), eine Stadt im Norden Benins

Kompa ist der Familienname folgender Personen:
 Karl-Ludwig Kompa (* 1938), deutscher Chemiker
 Nikola Kompa (* 1970), deutsche Philosophin

Siehe auch:
 Kombu, essbarer Seetang in Ostasien
 Kombu (Trompete), auch Kompu, halbkreisförmige Trompete in Südindien
 Komppa